Il singolare del torneo di tennis Houston Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Ondruska che ha battuto in finale James Sekulov 7-6, 6-1.

Teste di serie 

Assente
 Wayne Black (secondo turno)
 James Sekulov (finale)
 André Sá (semifinali)

 Petr Kralert (quarti di finale)
 Alex O'Brien (primo turno)
 Takao Suzuki (primo turno)
 Alejandro Hernández (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Houston Challenger 1999